I Want You Back:

 «I Want You Back» (песня Jackson 5), 1969
 «I Want You Back» (песня Мел Би), 1998